Червонознаменка — название населенных пунктов на Украине:

 Червонознаменка — до 2016 года название села Знаменка в  Ивановском районе  Одесской области.
 Червонознаменка — до 2016 года название села Знаменка в  Карловском районе  Полтавской области.